Brodi je krajevno ime (toponim):

 Brodi, vas v Avstriji pod Ljubeljem (nem. Loibltal), v mestni občini Borovlje na (južnem) Koroškem

 Brodi, mesto v ukrajinskem delu zgodovinske pokrajine Galicije.
Drugo: Brodi, ime zadnjega psa - mastifa predsednika Janeza Drnovška
Naselja v Zvezni deželi Koroška